Різнокрилі метелики (Heteroneura) — інфраряд лускокрилих комах, в якому зосереджено 99 % сучасних видів. У дорослих комах розрізняється жилкування передньої і задньої пар крил. Сестринська група для різнокрилих — інфраряд Exoporia, в який входять тонкопряди.

Таксономія 
Кладограмма різнокрилих метеликів до рівня надродин (в дужках кількість видів )

Ресурси Інтернету 
 Tree of Life project page: Ditrysia

Лускокрилі